Seeshof bezeichnet folgende geografische Objekte

 Seeshof (Hammelburg), einen Weiler in der Stadt Hammelburg in Unterfranken
 Seeshof (Ebersburg) im Ortsteil Weyhers der Gemeinde Ebersburg im Landkreis Fulda

Siehe auch:
 Seehof